AV Водолея () — одиночная переменная звезда в созвездии Водолея на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 84937 световых лет (около 26042 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от более +14,5m до +11m.

Характеристики 
AV Водолея — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M. Эффективная температура — около 3286 К.

Примечания